Lleó Fontova i Mareca (1838-1890), actor i autor teatral.
 Lleó Fontova i Planes (1875-1949), violinista i director d'orquestra, fill de l'anterior.